Le district de Changyi (昌邑) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Changyi (昌邑) est une ville de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme